Турецкая Суперлига 2018/19 () — 61-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры 

2018/2019
Турция
Спорт в Турции в 2018 году
Спорт в Турции в 2019 году